Симанчу́к — русская фамилия. Известные носители:
 Симанчук, Виктор Александрович (1922—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Симанчук, Григорий Михайлович (1921—?) — снайпер, участник Великой Отечественной войны.